Николь Бобек (; 23 августа 1977 года, Чикаго, США) — фигуристка из США, бронзовый призёр чемпионата мира 1995 года, чемпионка США 1995 года, участница Олимпийских игр 1998 года.

Спортивные достижения 

 * WD = Снялась с соревнования

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1993
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (женщины)

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года